Cocker — 10-ий студійний альбом Джо Кокерa, презентований 1 жовтня 1987 року на лейблі Capitol Records.

Список композицій

Сертифікація

Примітки 

Альбоми Джо Кокера
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Capitol Records
Квітень 1986